Many a Slip est un film muet américain de Lewin Fitzhamon sorti en 1911.
 Many a Slip est un film muet américain de George Terwilliger sorti en 1917.
 Many a Slip est un film muet américain de Al Christie sorti en 1918.
 Many a Slip est un film muet américain de Eric Harrison sorti en 1920.
 Bricolo inventeur (Many a Slip) est un film muet américain de Charles R. Bowers et Harold L. Muller sorti en 1927.
 Many a Slip est un film américain de Vin Moore sorti en 1931.